Andreaestraße ist der Name folgender Straßen und Immobilien

 Andreaestraße (Aurich), Straße in Aurich, Niedersachsen
 Andreaestraße 1 (Hannover), teilweise denkmalgeschütztes Wohn- und Geschäftsgebäude in Hannover-Mitte, siehe Haus Uihlein
 Andreaestraße (Garbsen), Hauptstraße durch den Garbsener Ortsteil Horst, Region Hannover

Siehe auch
 Andreasstraße